St. Egyden steht für:
 St. Egyden am Steinfeld, Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 St. Egyden (Gemeinde Velden), Ortschaft von Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Siehe auch:
 St. Egidien